Hummelt ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Hummelt (* 1955), deutscher Kanutrainer
 Günther Hummelt (1931–2010), österreichischer Curling-Sportler und Sportfunktionär 
 Norbert Hummelt (* 1962), deutscher Dichter, Übersetzer und Journalist